Pro steht für:

 lateinische Vorsilbe „vorwärts, vor-, hervor, anstatt, für“, siehe Liste lateinischer Präfixe #pro
 Miguel Pro (1891–1927), Märtyrer der Revolution in Mexiko

pro steht für:
 Christliches Medienmagazin pro, siehe Christliche Medieninitiative pro #Christliches Medienmagazin pro
 Pensionskasse pro, Schweiz, ab 2018 Tellco pkPRO

PRO, Pro oder PrO steht für:
 Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion“, Hamburg
 L-Prolin, Aminosäure
 Partei Rechtsstaatlicher Offensive, rechtspopulistische Kleinpartei (2000–2001)
 Propuesta Republicana, argentinische Partei
 Projekt Odyssee (PrO), unabhängige Rollenspielautorengruppe

Pro bzw. Pró ist der Familienname folgender Personen:
 Serafín Pró (1906–1977), kubanischer Komponist und Chorleiter

Siehe auch:
 Pro-Bewegung (Pro-Parteien in Deutschland)

 Bro (Begriffsklärung)

Abkürzung